Eselsbrunnen ist der Name folgender mit einem Esel als Brunnenfigur verzierter Brunnen:
 Eselsbrunnen Diekirch 
 Eselsbrunnen (Eisenach)
 Eselsbrunnen (Halle)
 Eselsbrunnen Kirn
 Eselsbrunnen Königswinter
 Eselsbrunnen (Schönau), in Schönau, Gemeinde Wutha-Farnroda, Wartburgkreis, Thüringen
 Leisniger Eselsbrunnen
 Eselsbrunnen Unna

Eselsbrunnen heißen Quellen:
 Eselsbrunnen (Gaisbühl), Quelle bei Gaisbühl, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; mit nahem Naturdenkmal Feuchtgebiet Eselsbrunnen 
 Eselsbrunnen (Leutershausen an der Bergstraße), Quelle des Wolfenklingengrabens am Nordhang der Hohen Waid bei Leutershausen an der Bergstraße, Gemeinde Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eselsbrunnen (Niedernhausen), Quelle des Bachs vom Eselsbrunnen bei Niedernhausen, Gemeinde Fischbachtal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen